Julio Alonso puede referirse a varias personas:

 Julio Alonso Arribas (1930-2013), futbolista español;
 Julio Alonso Sosa (1998-), futbolista español;
 Julio Alonso Cáceres, político peruano.